Многоцве́тница () — дневная бабочка из семейства Nymphalidae.

Видовой эпитет  означает «многоцветный».

Описание 
На переднем крыле имеется бледно-жёлтое пятно между субмаргинальной полосой и первым от вершины чёрным прикостальном пятном. На заднем крыле зубец короткий, не длиннее ширины, синие пятна мелкие и неяркие. Общий фон коричнево-желтовато-рыжий. Длина переднего крыла 25—30 мм. Размах крыльев до 60 мм.

Гусеницы серовато-бурые, с матово-жёлтыми продольными спинными полосами и желтыми шипами.

Типовая местность: Швеция.

Распространение 
Южная и Центральная Европа; территория бывшего СССР: Европейская часть России (север, центр, юг), Южное Зауралье, Карпаты, юг Крыма, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия; Азия: Турция; Африка: север.

Биология 
Яйца откладывает большими кладками по 100—200 штук на листья и стебли кормовых растений.

Гусеницы питаются на ивах, сливе, груше, яблоне, тополе, боярышнике, вязе и других. Молодые гусеницы живут обществом в гнезде.

Окукливаются обычно на ветвях кормовых растений.

Зимует имаго. Летают в июне—октябре и после зимовки в апреле—мае по лесным луговинам, рединам и просекам, населённым пунктам и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Nymphalis polychloros

Нимфалиды
Насекомые Евразии
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1758 году